Achterhuis (gebouw), een huis of andersoortig gebouw achter een huis of boerderij 
Anne Frank Huis, het museum over de onderduik van Anne Frank
Het Achterhuis (onderduikadres), het huis waar de familie Frank zat ondergedoken
Het Achterhuis (dagboek), het dagboek van Anne Frank
 Hans Achterhuis, Nederlands filosoof